

Геппі-Веллі — місто, штат Орегон
 Геппі-Веллі — переписна місцевість, штат Аляска
 Геппі-Веллі — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Геппі-Веллі — елітний житловий район у Гонконзі